Ча́йлдс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Чайлдс, Бревард (1923—2007) — профессор Ветхого Завета в Йельском университете.
 Чайлдс, Кларенс (1883—1960) — американский легкоатлетр.
 Чайлдс, Лусинда (род. 1940) — американская танцовщица и хореограф.
 Чайлдс, Моррис (1902-1991) — американский политик.